Шира́к:

Персоналии 
 Ширак, Жак (1932—2019) — президент Франции (1995—2007).
 Ширак — герой среднеазиатских легенд (?—519 до н. э.).

География 
 Ширак () — историческая область в провинции Айрарат Великой Армении.
 Ширак — область в Армении.
 Ширак — село в Ширакской области Армении.
 Ширак — аэропорт города Гюмри.
 Ширак () — коммуна во Франции, департамент Лозер.
 Ширак — коммуна во Франции, департамент Шаранта.

Спорт 
 «Ширак» — армянский футбольный клуб из города Гюмри.
 «Ширак-2» — армянский футбольный клуб из города Гюмри.